Deinhard bezeichnet

 die Sekt- und Weinkellerei Deinhard in Koblenz

Deinhard ist der Familienname folgender Personen: 
 Andreas Deinhard (1845–1907), deutscher Politiker und Weingutsbesitzer in Deidesheim
 Hanna Deinhard (1912–1984), deutsche Kunsthistorikerin
 Helfrich Deinhard (1582–1646), Vizekanzler der Landgrafschaft Hessen-Kassel
 Johann Friedrich Deinhard (1772–1827), deutscher Unternehmer und Gründer der Sektkellerei Deinhard
 Karl August Deinhard (1842–1892), deutscher Vizeadmiral

Siehe auch: Deinhardt